Centre de Recerca Científica (del seu nom en eslovè ZnanstvenoRaziskovalni Center), institut de recerca de l'Acadèmia Eslovena de Ciències i Arts
 Zenith Electronics (del seu nom antic en anglès Zenith Radio Corporation), empresa fabricant d'articles d'electrònica dels Estats Units
 ZrC també és la fórmula química del carbur de zirconi, compost químic de zirconi (Zr) i carboni (C)